Xia Yu steht für:

 den chinesischen Schauspieler Xia Yu (Schauspieler)
 eine Gottheit in der chinesischen Mythologie, siehe Yu Di